Paxson heißen die Orte
 Paxson (Alaska), Vereinigte Staaten
 Paxson (Virginia), Vereinigte Staaten

Paxson ist der Familienname folgender Personen:
 Beth Paxson (* 1960), US-amerikanische Skilangläuferin
 Christina Paxson (* 1960), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Diana L. Paxson (* 1943), US-amerikanische Schriftstellerin
 John Paxson (* 1960), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lowell W. Paxson († 2015), US-amerikanischer Medienmanager
 Melanie Paxson (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin